Rousseau ist ein französischer Familienname.

Namensträger 
 Anaïs Allard-Rousseau (1904–1971), kanadische Musikpädagogin und Sozialaktivistin
 André Rousseau, französischer Automobilrennfahrer
 Armand Rousseau (1835–1896), französischer Politiker, Generalgouverneur von Indochina 
 Arthur Rousseau (1900–1994), kanadischer Politiker, Bürgermeister von Trois-Rivières
 Bobby Rousseau (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler

 Craig Rousseau (* 1971), US-amerikanischer Comiczeichner
 Denis Rousseau, US-amerikanischer Chemiker und Biophysiker
 Florian Rousseau (* 1974), französischer Radrennfahrer
 François Rousseau (ca. 1717–1804), deutscher Maler
 Frederick Rousseau (* 1958), französischer Musiker
 Gabriel Argy-Rousseau (1885–1953), französischer Glaskünstler und Keramiker
 Gregory Rousseau (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Guillaume-Charles Rousseau (1772–1834) französischer General
 Guy Rousseau (1934–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Henri Rousseau (Le Douanier; 1844–1910), französischer Maler
 Jacques Rousseau (* 1951), französischer Leichtathlet

 Jeanne Rij-Rousseau (1870–1956), französische Malerin
 Jehanne Rousseau (* 1976), französische Game-Designerin, Grafikerin und Drehbuchautorin für Videospiele
 Johann Baptist Rousseau (1802–1867), deutscher Dichter, Journalist und Herausgeber
 Louis François Emmanuel Rousseau (1788–1868), französischer Anatom
 Lovell Harrison Rousseau (1818–1869), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Ludwig Rousseau (1724–1794), deutscher Chemiker
 Magali Rousseau (* 1988), französische Schwimmerin 
 Manuela Rousseau (* 1955), deutsche Industriemanagerin und Hochschullehrerin
 Marcel Samuel-Rousseau (1882–1955), französischer Komponist
 Maurice Rousseau (1893–1967), Bischof von Laval

 Murielle Rousseau (* 1966), französisch-deutsche Autorin, Übersetzerin und Unternehmerin
 Nicolas Rousseau (* 1983), französischer Radrennfahrer
 Nicolas Rousseau (Maler), französischer Maler
 Norbert Rousseau (1871–1939), Bischof von Puy
 Paul Louis Émile Loiseau-Rousseau (1861–1927), französischer Bildhauer
 Philip Rousseau (1939–2020), britischer Patristiker
 Philippe Rousseau (1816–1887), französischer Maler
 Pierre Rousseau (1716–1785), französischer Literat
 Pierre-Alexandre Rousseau (* 1979), kanadischer Freestyle-Skier
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846–1904), französischer Rechtsanwalt und Politiker
 René Waldeck-Rousseau (1809–1882), französischer Anwalt und Politiker, Bürgermeister von Nantes
 Ronald Rousseau (* 1949), belgischer Informationswissenschaftler
 Samuel Rousseau (1853–1904), französischer Komponist
 Sebastien Rousseau (* 1990), südafrikanischer Schwimmer 
 Serge Rousseau (1930–2007), französischer Schauspieler
 Stéphane Rousseau (* 1966), kanadischer Schauspieler
 Théodore Rousseau (1812–1867), französischer Maler
 Theodore Rousseau (Kunsthistoriker) (1912–1973), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Vincent Rousseau (* 1962), belgischer Leichtathlet
 Yves Rousseau (* 1961), französischer Jazzmusiker

Weblinks 
 Rousseau bei behindthename.com

Familienname
Französischer Personenname